Nanmu bezeichnet:

 Nanmu (Guiping) (南木镇), Großgemeinde der Stadt Guiping im Autonomen Gebiet Guangxi der Volksrepublik China
 Nanmu (Nanxiong) (南亩镇), Großgemeinde der Stadt Nanxiong in der chinesischen Provinz Guangdong
 Nam (Qüxü) (chinesisch Nanmu, 南木乡), Gemeinde im Kreis Qüxü im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China
 Nomhan (chinesisch Nanmu, 南木鄂伦春民族乡), Nationalitätengemeinde der Oroqen in der Stadt Zalantun im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der Volksrepublik China
 Nanmu bezeichnet die Baumart Machilus nanmu sowie auch andere Lorbeergewächse oder auch nur die Holzart dieser Arten